Сен-Ербле́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 8 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 18287 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 41970,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Ерблен

 Сен-Ерблен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ерблен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Атлантична Луара